Canisius
 Henri Canisius (1562-1610), pretre et canoniste néerlandais (neveu de Pierre Canisius).
 Henri Canisius (1624 à Bois-le-Duc- à Anvers), également diplômé (en théologie) de l'Université de Louvain, religieux de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, prieur notamment à Maastricht, orateur réputé, dont certains sermons ont été imprimés.
 Saint Pierre Canisius (1524-1597), prêtre jésuite néerlandais, théologien  et docteur de l'Église.

Canisius